Забок:

 Забок — город и муниципалитет на северо-западе Хорватии в Крапинско-Загорской жупании на реке Крапина. 
 Забок — хорватский баскетбольный клуб из одноимённого города.